Mongol hace referencia a varios artículos:

Mongolia
 Idioma mongol, hablado en la mayor parte de Mongolia;
 Imperio mongol, unificado Gengis Kan;
 Ejército mongol, clave en la expansión del imperio mongol;
 Mongol (etnia);
 Mongol (película) (2007), dirigida por Sergéi Bodrov que narra la vida del joven Gengis Kan hasta la unificación de los clanes mongoles;

Música
 Mongol Shuudan, banda de rock formada en 1988 en la antigua Unión Soviética;
 Juantxu Olano, "Mongol", bajista de la banda de rock española Platero y Tú.